«Ben» — песня американского музыканта Майкла Джексона. Первый и единственный сингл из его второго студийного альбома Ben. Был выпущен 12 июля 1972 года на лейбле Motown Records. Композиция, написанная Доном Блэком и Уолтером Шарфом, стала саундтреком к . Вне контекста ленты песня повествует о дружбе и доверии.

«Ben» стал первым синглом в сольной карьере Майкла Джексона, занявшим первую строчку в американском чарте Billboard Hot 100, на тот момент певцу было 14 лет. В 1973 году композиция получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму».

История создания 
Композитор Уолтер Шарф попросил Дона Блэка написать слова к песне для саундтрека к фильму ужасов  1972 года. Главный герой фильма — очень больной мальчик по имени Дэнни. В его комнату пробралась дружелюбная крыса — Бен. Дэнни полюбил её, для него она стала кем-то вроде плюшевого мишки. «Я подумал: пусть это будет песня о дружбе, а не о сыре и мышеловках», — вспоминал Блэк. В тексте композиции не упоминается о том, что Бен крыса, поэтому вне контекста фильма песня повествует о дружбе и доверии. «Ben» представляет собой композицию умеренного темпа, написанную в тональности фа мажор. В фильме она звучит в исполнении главного героя, однако продюсеры ленты искали того, кто перезапишет её в качестве главной темы и привлечёт больше внимания.

Изначально песня предназначалась Донни Осмонду, однако певец был на гастролях и не мог записать композицию. Тогда «Ben» предложили исполнить 13-летнему Майклу Джексону. По словам Блэка, когда певец узнал, что ему предстоит записать эту песню, он был очень взволнован: «Джексон очень любил животных, интересовался всем, что ползало и летало». Запись состоялась в январе 1972 года. По словам певца, было записано две версии композиции: для его сольного альбома и для саундтрека к фильму. Прозвучавшая в фильме версия остаётся официально не выпущенной. В одном из интервью в 1995 году Джексон рассказал, что считает «Ben» одной из своих самых любимых старых песен.

Выпуск сингла и реакция критиков 
«Ben» была выпущена синглом 12 июля 1972 года на 7-дюймовых виниловых пластинках. Она стала первым сольным синглом Джексона № 1 в американском чарте Billboard Hot 100. Певец на тот момент ещё являлся солистом The Jackson 5 и, таким образом, стал первым сольным артистом, одновременно продолжавшим карьеру в группе, добравшимся до вершины чарта.

Рецензенты портала AllMusic писали: «Чувственное прочтение текста песни Джексоном не менее чем поразительно». Критики отметили «красивую аранжировку струнных, приглушённые инструментальные партии и бэк-вокал в стиле колыбельных Уолта Диснея». «Несмотря на юный возраст Джексон исполняет „Ben“ с такой серьёзностью, о какой многим взрослым исполнителям остаётся только мечтать», — написала обозреватель портала SoulBounce.com. Композиция получила «Золотой глобус» и номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму».

Концертные исполнения 

1 июля 1972 года Джексон впервые исполнил «Ben» на шоу Дика Кларка American Bandstand. В том же году песня прозвучала ещё в нескольких телепрограммах: , Soul Train и специальной передаче, посвящённой The Jackson 5. В марте 1973 года Джексон исполнил композицию на 45-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». В 1976 году «Ben» прозвучала в варьете , транслировавшемся на телеканале CBS.

Исполнялась на концертах туров группы The Jacksons  (1979—1980 гг.) и Triumph Tour (1981 г.). Аудиозапись с одного из шоу тура Triumph в 1981 году вошла в концертный альбом . В последний раз фрагмент песни исполнялся на концертах турне группы The Jacksons Victory (1984 г.): певец останавливал музыкантов, и начинала звучать другая композиция — «Human Nature».

Список композиций 
 7" (номер в каталоге Motown Records — M 1207F)

 7" (номер в каталоге Motown Records — Y 555F)

Участники записи 
 Майкл Джексон — вокал
 Дон Блэк — текст
 Уолтер Шарф — музыка
  — бас-гитара
  — аранжировка

Саундтреки

Награды и номинации

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Синглы Майкла Джексона
Песни Майкла Джексона
Песни о животных
Поп-баллады
Баллады 1970-х годов
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни, написанные Доном Блэком